Amorots, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Amorots-Succos ;
 Amorots-Succos, commune française des Pyrénées-Atlantiques.